3,5-Дийодотиронин (3,5-T2) — активный тиреоидный гормон из класса йодтиронинов. Имеет два атома йода в положениях 3 и 5 внутреннего кольца.

Биологическое действие 
3,5-T2 стимулирует TR-бета рецептор тиреоидных гормонов и таким образом увеличивает продукцию тепла. Оказывает агонистическое, схоже с действием других тиреоидных гормонов, влияние на миокард и гипофиз, подавляя выброс в кровь тиреотропного гормона. 3,5-T2 также служит аллостерическим регулятором цитохромоксидазы или иначе комплекса VI дыхательной цепи электронов. Связываясь с комплексом VI он усиливает его активность и предотвращает взаимодействие комплекса с его аллостерическим ингибитором — АТФ.

Клиническое значение 
Концентрация 3,5-T2 повышена при синдроме недостаточности T3 и T4. Это объясняет, почему пациентам с таким синдромом не становится лучше от заместительной терапии тиреоидными гормонами.

Примечания 

Йодированные производные тирозина
Гормоны щитовидной железы